Detta är en lista över sjöar i Gotlands kommun. Om någon sjö saknas, kontrollera kategorin Insjöar i Gotlands kommun.

Lista

Gotlands kommun
 Lista